Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Scott Davis e David Pate 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Anders Järryd /  Mats Wilander (quarti di finale)

 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Andrés Gómez /  Ivan Lendl (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1985